Кастор може да се отнася до:
 Кастор – фигура от древногръцката митология, брат близнак на Полидевк („Кастор и Полидевк“), или
 Кастор – аналог на Диоскурите в римската митология, където е брат на Полукс („Кастор и Полукс“).
 Кастор – звезда в съзвездието Близнаци, известна и като α (Алфа) Близнаци.
 Касто̀р – дебел вълнен плат за палта и шапки.